Marguerite Beaufort peut se référer à :
 Marguerite Beaufort (1409-1449), comtesse de Devon ;
 Marguerite Beaufort (1437-1474), comtesse de Stafford ;
 Marguerite Beaufort (1443-1509), comtesse de Richmond et de Derby, mère d'Henri VII d'Angleterre.

Homonymie dynastique